Flanner ist der Familienname folgender Personen:

 Janet Flanner (1892–1978), US-amerikanische Schriftstellerin, Journalistin und bekannte feministische Exzentrikerin
 Karl Flanner (1920–2013), österreichischer Historiker